Ангье — фамилия:

 Ангье, Мишель (1612—1686) — французский скульптор.
 Ангье, Франсуа ( 1604—1669) — французский скульптор.

См. также 
 Анг